Hidroksipropanoinska kiselina, ili alternativno hidroksipropionska kiselina, se može odnositi na:

3-Hidroksipropionska kiselina (hidrakrilna kiselina)
Mlečna kiselina (2-hidroksipropanoinska kiselina)